Glinzer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Glinzer (1802–1878), deutscher Maler, Zeichner, Kopist und Lithograf der Romantik
 Ernst Glinzer (1844–1919), deutscher Pädagoge
 Hanna Glinzer (1874–1961), deutsche Schulleiterin